Termenul „Osterode” se poate referi la:

Osterode am Harz in Niedersachsen
Osterode am Harz (district)
Osterode i. Ostpr. in Ostpreußen „Prusia de est”